Mocedá d'Izquierda Asturiana (MIAS, Juventud de Izquierda Asturiana) fue una organización política juvenil asturiana, cuyo ámbito de actuación era el de Asturias y de orientación nacionalista asturiana, vinculada al partido nacionalista Izquierda Asturiana. Sus ejes ideológicos eran la justicia social, el ecologismo y el asturianismo, defendiendo la identidad y cultura de Asturias y la soberanía del pueblo asturiano.

Historia
Fue a partir de principios de 2005 cuando MIAS conoció un mayor crecimiento en militancia y actividad. En este crecimiento fue muy significativa la fecha del 29 de julio de 2006, cuando tuvo lugar la I Asamblea General de la organización, configurando una Dirección Nacional y marcando las líneas de actuación política a seguir a partir de ese momento.

Desde ese momento, MIAS participó en manifestaciones y concentraciones (por la oficialidad de la lengua asturiana, por la igualdad entre sexos, contra la tauromaquia, contra la invasión de Líbano por parte de Israel,...), publicando mensualmente un folleto (na cai>>) donde recogía las actividades y comunicados más importantes, o desarrollando campañas variadas.

Mocedá d'Izquierda Asturiana anunció públicamente a principios de 2008 su disolución como organización de juventud del partido Izquierda Asturiana por razones de discrepancia estratégica, según comunicado de prensa enviado a los medios.

Referencias

Enlaces externos
Página oficial de Mocedá d’Izquierda Asturiana
Página oficial de Izquierda Asturiana
Área de juventud de Izquierda Unida

Nacionalismo asturiano
Organizaciones políticas de Asturias